Happiness Is a Warm Gun steht für:

 Happiness Is a Warm Gun, Lied der Band The Beatles (1968)
 Happiness Is a Warm Gun (1996), kanadischer Kurzfilm von  Jason DeGroote (1996) 
 Happiness Is a Warm Gun (2001), Schweizer Film von Thomas Imbach (2001)